Vad (Roemenië), een gemeente in het Roemeense district Cluj
Vad (Smedjebacken), een plaats in de Zweedse gemeente Smedjebacken

Zie ook 
 VAD (doorverwijspagina)